1100 steht für:
 das Jahr 1100
 Austin 1100, britisches Automobil, siehe BMC ADO16
 Fiat 1100, italienisches Automobil
 Simca 1100, französisches Automobil
 Nokia 1100, finnisches Telefon
 Remington 1100, US-amerikanische Shotgun

Siehe auch: